Jaswant Singh può riferirsi a:

Jaswant Singh, ex ministro indiano
Jaswant Singh (Khoji), scrittore del Punjab
Jaswant Singh (giocatore di hockey), giocatore di hockey
Jaswant Singh Bishnoi, membro del parlamento indiano
Jaswant Singh II, Maharaja di Jodhpur
Jaswant Singh Kanwal, scrittore del Punjab
Jaswant Singh Khalra, attivista per i diritti umani
Jaswant Singh Marwah, giornalista e autore
Jaswant Singh Neki, studioso sikh
Jaswant Singh Rahi, poeta del Punjab e attivista dell'indipendenza indiana
Jaswant Singh Rajput, giocatore di hockey
Jaswant Singh Rathor, sovrano del Marwar
Jaswant Singh Rawat, soldato
Jaswant Singh di Bharatpur, sovrano
Jaswant Singh di Marwar, sovrano